American Airlines Tennis Games 1978 var en tennisturnering, der blev spillet i Mission Hills Country Club i Palm Springs, California, USA i perioden 13. - 19. februar 1978. Det var den femte udgave af den turnering, der senere udviklede sig til Indian Wells Masters, og den var en del af Grand prix-serien i tennis 1978. Det var imidlertid sidste gang, at turneringen blev spillet under navnet American Airlines Tennis Games, inden den året efter skiftede navn til Congoleum Classic. I forhold til året før var dens termin blevet flyttet en måned frem fra midten af marts til midten af februar.

Roscoe Tanner vandt både herresingle- og herredoublerækken. I singlefinalen vandt han over Raúl Ramírez fra Mexico med 6−1, 7−6. amerikaneren havde tidligere været i finalen i 1976, hvor han tabte til Jimmy Connors, så det var første gang han vandt turneringen. Sejren var hans anden turneringssejr i 1978 og den 24. turneringssejr i hans karriere.

I herredoublerækken vandt Tanner titlen sammen med Raymond Moore fra Sydafrika, der tidligere havde været i finalen (og tabt) i 1975 og 1976, og for begge spillere var det derfor første gang, at de vandt titlen. For både Tanner og Moore var det endvidere sæsonens første doublesejr, men det var den 5. doubletitel i karrieren for Moore og den 23. i karrieren for Tanner. I finalen besejrede de de forsvarede mestere, sydafrikanerne Bob Hewitt og Frew McMillan, med 6−4, 6−4.

Præmier 

Den samlede præmiesum for turneringen androg $ 225.000, hvilket var det samme som det foregående år.

Resultater

Herresingle 

Turneringen havde deltagelse af 64 spillere.

Herredouble 

Turneringen havde deltagelse af 32 par.

Eksterne henvisninger 
 ATP World Tour - Result Archive - Palm Springs 1978

Noter 

Indian Wells Masters
Grand prix-serien i tennis 1978